Herceg-Bosna peut désigner :
 La République d'Herceg-Bosna, une entité non reconnue en Bosnie-Herzégovine entre 1991 et 1994.
 Le canton de Herceg-Bosna ou canton 10 (Zapadnobosanska / Hercegbosanska Županija), un des cantons à majorité Croate composant la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.